Mardersteig ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Martersteig (Friedrich Mardersteig; 1814–1899), deutscher Historien- und Genremaler sowie Zeichenlehrer
 Georg Mardersteig (1864–1943), deutscher Jurist
 Giovanni Mardersteig (1892–1977), deutsch-italienischer Typograf und Verleger.